Писарщина — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Писарщина — село,  Гребенковский район
 Писарщина — село,  Кременчугский район